Etz ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Etz (Au vorm Wald), ehemaliger Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Au vorm Wald, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Etz (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Etz (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Etz (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Etz (Gemeinde Appen), Ort zwischen Pinneberg und Wedel, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein, erstmals erwähnt 1713

Etz ist der Familienname folgender Personen:
 Eike Etz (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Elisabeth Etz (* 1979), österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Jörg Etz (* 1953), deutscher Eishockeyspieler
 Mark Etz (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Etz (1895–1957), hessischer Landtagsabgeordneter
 Peter Paul Etz (1913–1995), deutscher Maler, Glaskünstler und Professor

etz steht für:
 Semimi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua (Provinz), Westneuguinea, Indonesien

ETZ steht für:
 Das Restaurant Etz von Felix Schneider
 Elektrotechnische Zeitschrift, Fachblatt des Elektrotechnischen Vereins
 etz Elektrotechnik + Automation (‚Elektrotechnische Zeitschrift‘), Organ des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE)
 Einheits-Typ Zschopau, Motorradtypenreihe MZ ETZ des VEB Motorradwerk Zschopau
 Flughafen Metz-Nancy-Lothringen in Frankreich (IATA-Flughafencode)
 Europäische Technische Zulassung, European Technical Approval, Nachweis nach der EU-Bauproduktenrichtlinie 
 Europäische Territoriale Zusammenarbeit, Leitbild der Regionalpolitik der EU

ETZ